Тверецкий:

Персоналии 
 Тверецкий, Александр Фёдорович (1904—1992) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии (1943), начальник Ростовского высшего артиллерийского инженерного училища.

Топонимы 
 Тверецкий — посёлок сельского типа в Торжокском районе Тверской области.

См. также 
 Тверецкий канал
 Тверецкий мост